Touch:
 touch — команда Unix
 «Связь», также известен как «Контакт» () — американский драматический телесериал.
 Touch — японская манга, выпущенная в 1981 году, а также снятые по нему: аниме-сериал, 3 полнометражных мультфильма и прочие произведения.